Smiljanić est un nom de famille serbe pouvant désigner :

 Aleksandra Smiljanić (1970-), femme politique serbe ;
 Boris Smiljanić (1976-), footballeur suisse ;
 Milan Smiljanić (1986-), footballeur serbe.

Homonymie de patronyme